Муниково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Вохтожского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Вохтогский сельсовет. До 2004 года входила в состав Демьяновского сельсовета.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 74 км, до центра муниципального образования Вохтоги по прямой — 9 км. Ближайшие населённые пункты — Демьяново, Меленка, Богданово.

По переписи 2002 года население — 17 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района